Шу́бино — село в Сергачском районе Нижегородской области, единственный населённый пункт Шубинского сельсовета.

Село располагается на правом берегу реки Пьяна.

В селе действуют школа и мечеть.

Население 

Большая часть населения — татары-мишари, которые называют село Шубиле.

Примечания

Ссылки 
 Шубино-Видео.ру
 Шубино-Спорт
 Шубино на Narod.ru
 История села
 История татар
 

Населённые пункты Сергачского района